Etihad Stadium ist der Name folgender Stadien:
 Etihad Stadium, 2009–2018 Sponsorenname des Docklands Stadium, Melbourne
 Etihad Stadium (Manchester), Heimstätte von Manchester City